

Населені пункти та їхні частини

 Ґолембюв — село в гміні Ліпсько Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Ґолембюв — село в гміні Ясенець Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґолембюв — село в гміні Ліпник Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґолембюв — частина міста Радом в Мазовецькому воєводстві

Примітки